Il doppio  del Mordovia Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michail Elgin e Evgenij Kirillov erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Elgin ha fatto coppia con Il'ja Beljaev e Kirillov con Andrej Kuznecov. Si sono incontrati in semifinale e ha vinto la coppia Elgin/Beljaev col punteggio di 6–3, 4–6, [10–1].

Elgin e Beljaev hanno battuto in finale Denys Molčanov e Artem Smyrnov 3–6, 7–6(6), [11–9].

Teste di serie 

 Aleksej Kedrjuk /  Denis Macukevič (primo turno)
 Denys Molčanov /  Artem Smyrnov (finale)

 Andrej Kumancov /  David Savić (quarti di finale) 
 Murad Inoyatov /  Artem Sitak (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Mordovia Cup 2010